Nathan Gamble ist der Name folgender Personen:

* Nathan Gamble (Pokerspieler) (* 1989 oder 1990), US-amerikanischer Pokerspieler
 Nathan Gamble (Schauspieler) (* 1998), US-amerikanischer Schauspieler